Рун (Рін) ап Нехтон (д/н — 2-а пол. VI ст]) — п'ятий напівлегендарний король Мену та Галвіделу, що панував в VI ст.

Син короля Нехтона. Про панування відомостей обмаль. Припускають, що вів невдалі війни проти Урієна ап Кінварха, короля Північного Регеду, можливо загинув в одній з битві. Йому спадкував син Тутагуал II.

Примітки

Джерела 
 Peter Bartrum, A Welsh Classical Dictionary: People in History and Legend Up to about A.D. 1000, Aberystwyth, National Library of Wales, 1993, 649 p. (ISBN 978-0-907158-73-8),

Королі острова Мен
королі Галвіделу